Боатенг (Boateng) — ганське прізвище. Відомі носії:

 Дерек Боатенг ( 1983) — ганський футболіст, опорний півзахисник національної збірної Гани.
 Жером Боатенг ( 1988) — німецький футболіст, захисник національної збірної Німеччини.
 Кевін-Прінс Боатенг ( 1987) — ганський та німецький футболіст, центральний півзахисник національної збірної Гани.

Прізвища